An Hòa (doorverwijspagina)
 An Hoà, een xã in Hải Phòng.